VNO ou Vitesse à ne pas dépasser en atmosphère turbulente est symbolisée en jaune sur les anémomètres et désigne un conseil (valeur arbitraire) qui vise à réduire la vitesse propre de l'avion en période de turbulence afin d'éviter des endommagements.

Comprise entre la limite supérieure de la zone d'utilisation normale de l'avion (fin de l'arc vert) et la VNE (Vitesse à ne jamais dépasser).

Pilotage des aéronefs